

Nom commun 
 Agabus, un genre de coléoptère prédateur aquatique

Nom propre
 Agabus (), prophète, fêté le 13 février

Référence